Абдулвасиев — фамилия, имеет женскую форму Абдулвасиева. Известные носители:

 Абдулвасиев, Абдулло (1922—1968) — советский таджикский партийный и государственный деятель. Герой Социалистического Труда (1957).
 Абдулвасиев, Муминшо Абдулвасиевич (1901—1980) — советский таджикский государственный и хозяйственный деятель.